Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 13 au .

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina-Camelia Begu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Flavia Pennetta.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Moscou
Sport en Russie en 2014
Tennis en octobre 2014
2014 à Moscou